Hürdenrennen steht für:
 Hürdenlauf, eine Disziplin der Leichtathletik
 Galopprennsport#Hürdenrennen, ein Hindernisrennen im Galopprennsport